Пандора может означать:

Древнегреческая мифология 
 Пандора ( — «всем одарённая») — первая женщина, созданная по велению Зевса в наказание людям за похищение для них Прометеем огня. Не в силах превозмочь любопытство, открыла полученный от Зевса сосуд (ящик Пандоры), из которого по земле разлетелись все бедствия и несчастья; захлопнув ящик, оставила в нём лишь надежду. Её именем названы:
 (55) Пандора — астероид главного пояса, открытый Джоржем М. Сиэрлом в 1858 году.
 Пандора (Сатурн XVII) — естественный спутник Сатурна, открытый благодаря фотографиям «Вояджера-1» в 1980 году и получивший имя в 1985-м.
 Пандора — кукла-манекен, предназначенная для демонстрации моды; известна в Европе начиная с 1640-х годов.
  — дочь Девкалиона и Пирры, сестра Эллина.
 Пандора — дочь Эрехтея и Праксифеи, принёсшая себя в жертву; сестра Кекропса, Пандора, Метиона и Орнея.

Биология 
  — бабочка рода Coloradia.

Искусство 
 «Пандора» — картина английского художника-прерафаэлита Данте Габриэля Россетти (1871).
 «Пандора» — картина английского художника Джона Уильяма Уотерхауса (1896).
 Пандора — псевдоним писательницы и историка искусств  (1890—1961).
 «Пандора» — роман ужасов, часть цикла Энн Райс «Вампирские хроники».
 «Пандора» («Pandora») — название ряда музыкальных исполнителей, наиболее известным из которых является шведская певица Аннели Магнуссон, работавшая преимущественно в стиле Евродэнс.
 «Пандора» — альбом российской рок-группы «Пилот».

Вымышленные миры
 Пандора — планета в романах братьев Стругацких, посвящённых миру Полудня.
 Пандора — планета в научно-фантастических произведениях Фрэнка Герберта и Билла Рэнсома.
 Пандора — планета, фигурирующая в серии игр Borderlands.
 Пандора — спутник вымышленной планеты Полифем, место действия фильма Джеймса Кэмерона «Аватар».

Топоним 
 Пандора — один из островов необитаемого атолла Дюси (Тихий океан).
  — остров Арктического архипелага (Канада).
  — река во Фьордленде (Новая Зеландия).
  — часть хребта Ливерпул (Австралия).

См. также 
 Пандор — сын Эрехтея и Праксифеи, брат Пандоры.